Група компаній TALANT  — заснована в березні 2009 року.

Основні напрямки діяльності
Основні напрямки діяльності компанії:
 шоу-бізнес, представлений продюсерським центром TALANT і звукозаписним студійним комплексом TALANT Music. Об'єднує рекламний промоушн і менеджмент артистів. 
 реклама, предсталений PR-агентством Revolver PR.

Продюсерський центр 
Продюсерський центр TALANT надає послуги з розвитку і просування співаків, здійснює менеджмент зірок шоу-бізнесу. Артистами продюсерського центру є: 
 Група ДіО.фільми
 Група REAL О
 Група INDI
 Макс Барських (до червня 2012 року)
 Борис Апрєль 
 Група Pop Corm

Студійний комплекс 
Є одним з найбільших в СНД звукозаписних студійних комплексів. Оснащений обладнанням, яке дозволяє здійснювати запис вокалістів, одночасний запис з 24 джерел звуку, перехресну комунікацію між тон-румами і контрольними кімнатами. Дозволяє записувати «живі» колективи в режимі реального часу. 

Керівник студії - композитор Руслан Квінта, в різний час співпрацював з Софією Ротару. Андрієм Данилком, Олександром Малініним, Іриною Білик, Миколою Басковим, Таїсією Повалій.

Ключові люди 
 Наталя Могилевська, єдина власниця компанії, її генеральний продюсер.
 Борис Бронштейн, президент TALANT Group до грудня 2010 року.

Примітки

Посилання 
 http://talant.ua  Офіційний сайт

Підприємства, засновані 2009
Студії звукозапису
Засновані в Україні 2009